San Miguel de Allende kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel de Allende (kommun), kommun, Guanajuato,
 San Miguel de Allende, ort , Guanajuato, 
 San Miguel de Allende, Durango, Nuevo Ideal, 
 San Miguel de Allende, Veracruz, Las Choapas, 
 San Miguel de Allende, Puebla, Zacapala, 
 San Miguel de Allende, Chiapas, Ocotepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar